O Continentista foi um jornal brasileiro que circulou entre 27/10/1831 e 31/12/1832 em sua primeira fase e a segunda fase entre 03/01/1833 a 27/06/1833  em Porto Alegre.

Foi o último jornal impresso na Tipografia Rio-Grandense, era redigido por Francisco Isidoro de Sá Brito e José de Paiva Magalhães Calvet. É considerado o jornal revolucionário de maior relevância da época da Revolução Farroupilha.

Ver também
História da imprensa no Rio Grande do Sul

Ligações externas
Sobre o jornal O Continentista

Jornais de Porto Alegre
Jornais extintos do Rio Grande do Sul
Revolução Farroupilha